Contea di Fairfield o Fairfield County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Fairfield – Carolina del Sud
 Contea di Fairfield – Connecticut
 Contea di Fairfield – Ohio